Крошино може да се отнася за:
 Крошино, село в Полша, Западнопоморско войводство, Лобезки окръг, община Реско
 Крошино, село в Полша, Западнопоморско войводство, Шчечинешки окръг, община Гъжмьонца
 Крошино, село в Полша, Западнопоморско войводство, Швидвински окръг, Швидвин
 Крошино, езеро в Северна Полша